GLW – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Glasgow Municipal (Stati Uniti)